Longfield bezeichnet:

 Longfield (Kent), Ort in Kent, England

Longfield ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley J. Longfield, US-amerikanischer Kirchenhistoriker
 Cynthia Longfield (1896–1991), irische Biologin
 Mountifort Longfield (1802–1884), irischer Anwalt und Wirtschaftswissenschaftler